Takayama bezeichnet:

 Takayama, Stadt in der japanischen Präfektur Gifu
 Takayama (Han), ein Lehen mit Sitz in dieser
 Takayama (Gunma), Dorf in der Präfektur Gunma
 Takayama (Nagano), Dorf in der Präfektur Nagano

Takayama ist der Familienname folgender Personen:

 Aki Takayama (* 1970), japanische Synchronschwimmerin
 Akira Takayama (* 1969), japanischer Theaterregisseur
 Takayama Chogyū (1871–1902), japanischer Schriftsteller und Literaturkritiker
 Cyril Takayama (* 1973), US-amerikanischer Zauberkünstler
 Takayama Hikokurō (1747–1793), japanischer Schriftsteller und Historiker
 Hiroshi Takayama (* 1956), japanischer Historiker
 Justo Takayama (1552–1615), japanischer christlicher Daimyō
 Kaoru Takayama (* 1988), japanischer Fußballspieler
 Katsunari Takayama (* 1983), japanischer Boxer
 Kazuma Takayama (* 1996), japanischer Fußballspieler
 Keiji Takayama (* 1969), japanischer Wrestler
 Masa Takayama (* 1954), japanischer Koch
 Masakuzu Takayama (* 1945), japanischer Boxer
 Takayama Masataka (1895–1981), japanischer Fotograf
 Minami Takayama (* 1964), japanische Popsängerin und Synchronsprecherin, siehe Two-Mix
 Noriyuki Takayama (* 1964), japanischer Wirtschaftswissenschaftler, Ökonometriker, Rentenökonom (Lehrstuhlinhaber) sowie Professor der Hitotsubashi-Universität
 Takayama Ryūzō (1929–2019), japanischer Kulturanthropologe und Tibetologe
 Satoshi Takayama (* 1970), japanischer Politiker
 Shunya Takayama (* 1994), japanischer Leichtathlet
 Takayama Sōzei (?–1455), japanischer Dichter
 Tadahiro Takayama (* 1978), japanischer Golfer
 Takayama Tadao (1904–1980), japanischer Fußballspieler
 Takayama Tatsuo (1912–2007), japanischer Maler
 Tokutarō Takayama (1928–2003), Yakuza-Pate
 Takayama Ukon (1552–1615), japanischer christlicher Daimyō
 Yōhei Takayama (* 1979), japanischer Fußballspieler
 Yoshihiro Takayama (* 1966), japanischer Wrestler

vi:Cao Sơn (định hướng)
zh:高山